The Lorax est un livre pour enfants écrit par le Dr Seuss et publié pour la première fois en 1971. Il s'agit d'une fable en faveur de l'activisme environnemental, symbolisé par le personnage du Lorax.

Il en a été tiré un film d'animation, Le Lorax, produit par Illumination Entertainment et Universal Pictures et sorti en mars 2012 aux États-Unis, avec notamment les voix de Danny DeVito, Ed Helms, Taylor Swift, Zac Efron et Betty White.

Notes et références

Liens externes 

 
 

Œuvre de littérature d'enfance et de jeunesse
Œuvre de Dr. Seuss
Livre paru en 1971
Œuvre littéraire adaptée au cinéma
Personnage de roman fantastique
Écologisme dans la fiction